Peritelini (LACORDAIRE) — триба семейства долгоносиков, подсемейства Entiminae.

Классификация 
 триба: Peritelini
 роды
 Afrotroglorrhynchus - Anchitelus - Antispyris - Aparasystates - Aperitelus - Apotmetus - Aragnomus - Asceparnus - Aseneciobius - Caenopsis - Caterectus - Centricnemus - Diaecoderus - Dolichomeira - Dysommatus - Dysticheus - Epactus - Eporeorrhinus - Eucilinus - Eucyllus - Fernandius - Geodercodes - Gymnomorphus - Heisonyx - Heteromeira - Hobarypeithes - Isanates - Isaniris - Lalagetes - Leplospyris - Lepretius - Leptomeira - Leptosphaerotus - Leptospyridus - Liosystates - Mazuranella - Meira - Meirella - Mesoleurus - Mitophorus - Nematocerus - Nemocestes - Neomias - Neoperitelinus - Opseobarypeithes - Oreorrhinus - Oreosecus - Oreosystates - Orthoptochus - Palaepus - Paraptochus - Parasystates - Parasystatiella - Peritelinus - Peritelodes - Peritelopsis - Peritelus - Phoromitus - Platypterocis - Pseudomeira - Rhypodillus - Ripetelus - Seneciobius - Simo - Stenoptochus - Stomodes - Stomodesops - Strictoseneciobius - Subleptospyris - Systaniris - Systates - Systatodes - Therapontigonus - Thinoxenus - Thompsonanthus - Thricolepis - Xestorhinus

Ссылки 

Entiminae